Поль Ле Гуэ́н (, французское произношение ; ) — французский футболист. Играл на позиции защитника в клубах «Брест», «Нант», «Пари Сен-Жермен». Являлся игроком национальной сборной Франции, за которую провёл 17 матчей.

В настоящее время является футбольным тренером. Тренировал «Ренн» и «Олимпик Лион» и сборную Камеруна. С 2011 по 2015 год являлся тренером сборной Омана по футболу.

Карьера 
С 7 до 13 лет Ле Гуэн играл в молодёжной коммерческой команде его родного города «Гарс д’Арвор» (Парни д’Арвор), выступая на позиции полузащитника. В 1977 году Ле Гуэн перешёл в недавно созданный клуб «Панкран», в 17-летнем возрасте Ле Гуэн дебютировал в первой команде клуба, а через год перешёл в «Брест», выступавший в 3-м французском дивизионе. В 1983 году Ле Гуэн перешёл в «Стад Брест 29», одновременно продолжая обучение по профессии экономиста. В «Стад Брест» Ле Гуэн дебютировал в первом французском дивизионе, выйдя на поле 24 августа 1984 года в матче с «Нантом», где «Стад Брест» победил 4:2. Уже в первый сезон в новом клубе Ле Гуэн стал игроком основы команды, проведя 33 матча и забив 3 гола. Ле Гуэн выступал за «Стад Брест» до 1989 года, пока клуб, вылетевший год назад из первого дивизиона, смог вернуться в высшую французскую лигу. В 1989 году Ле Гуэн перешёл в «Нант», там он выступал 2 сезона, проведя 76 матчей и забив 1 гол.

Достижения

Как тренер 
Олимпик Лион
 Чемпион Франции (3): 2002/03, 2003/04, 2004/05
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 2002, 2003, 2004
 Обладатель Кубка Лиги (2): 2000/01, 2007/08

Статистика

Тренер

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Ренн»
Тренеры ФК «Олимпик Лион»
Тренеры ФК «Рейнджерс»
Тренеры ФК «Пари Сен-Жермен»
Тренеры сборной Камеруна по футболу
Тренеры сборной Омана по футболу
Тренеры ФК «Бурсаспор»
Тренеры ФК «Гавр»